Ві́нтер (від , буквально — зима) — німецько-, дансько- та англомовне прізвище.

Відомі носії 

 Арі де Вінтер (; 1913—?) — нідерландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Аріель Вінтер Вормен (; нар. 1998) — американська акторка, акторка озвучування і співачка.
 Арон Вінтер (;  1967) — колишній нідерландський футболіст, який грав на позиції півзахисника.
 Альфонс де Вінтер (; 1908—1997) — бельгійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Вальдемар Вінтер (; 1897—1983) — німецький військово-морський діяч, контрадмірал крігсмаріне.
 Генріх Георг Вінтер (; 1848—1887) — німецький міколог і ботанік.
 Грег Вінтер (;  1951) — британський біохімік, нобелівський лауреат (2018).
 Джон Вінтер (, справжнє прізвище Вінтер-Крістіансен, ; 1933—2012) — данський піаніст.
  (; справжнє ім'я Джон Доусон Вінтер, ; 1944—2014) — американський блюзовий музикант, гітарист, співак.
 Едуард Вінтер (; 1896—1982)  — німецький історик-славіст.
 Ернст Флоріан Вінтер (; 1923—2014) — австро-американський історик та політолог.
 Катя Вінтер (;  1983) — шведська акторка.
 Макс Вінтер (; 1870—1937) — австрійський дослідник, репортер, журналіст, письменник та політик.
 Олаф Вінтер (;  1973) — німецький веслувальник, байдарочник, олімпійський чемпіон (1996).
 Олександр Васильович Вінтер (1878—1958) — вчений в галузі енергетики, академік АН СРСР.
 Офелія Вінтер (;  1974) — французька поп-співачка.
 Тімоті Вінтер (;  1996) — ямайський плавець.
 Фредерік Вінтер (;  2001) — данський футболіст, центральний захисник.
 Фрідріх Вінтер (; 1918—1995) — німецький льотчик-ас розвідувальної авіації, оберфельдфебель люфтваффе вермахту, гауптфельдфебель люфтваффе бундвесверу.

Вінтер — місто, штат Вісконсин
 Вінтер — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Johnny Winter

Німецькі прізвища
Данські прізвища